Die Fraueneishockey-Bundesliga-Saison 2008/09 war in Deutschland die 21. Bundesliga-Spielzeit der Frauen. Die Ligadurchführung erfolgte durch den Deutschen Eishockey-Bund.

Vor der Saison 
SV Brackwede, der Meister der 2. Liga Nord, verzichtete auf den Aufstieg. Auch von Seiten der Meister der Landesliga Bayern und der Eishockey-Baden-Württemberg-Liga (ESV Kaufbeuren bzw. ESV Hügelsheim) gab es kein Interesse an einem Aufstieg, so dass nur neun Teilnehmer eine Meldung für die Liga abgaben.

Modus 
Wie in der Vorsaison ist der Tabellenerste nach der Saison auch Deutscher Meister. Im Gegensatz zur Vorsaison steigen die beiden letzten Mannschaften sportlich ab. Der Meister der 2. Liga Nord sowie der Sieger aus den Relegationsspielen Bayern/Baden-Württemberg kann aufsteigen.

Kreuztabelle

Tabelle 

Der OSC Berlin konnte den bis dahin führenden amtierenden Deutschen Meister ESC Planegg/Würmtal im letzten Teil der Meisterschaft abfangen und den Meistertitel der Saison 2008/2009 erreichen. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Mannschaften endete punkt- und torgleich (OSC Berlin – ESC Planegg/Würmtal 5:3 und 0:2). Der OSC Berlin setzte sich schließlich durch die bessere Tordifferenz durch.

Kader des OSC Berlin

Siehe auch 
 DEB-Pokal der Frauen 2009

Weblinks 
 frauen-eishockey.de

Einzelnachweise 
 

2008
Eishockeysaison 2008/09